Дуро́й — населённые пункты в Забайкальском крае России:

 Дурой — село в Приаргунском районе.
 Дурой — прежнее название села Новое в Шилкинском районе.

См. также 
 Дурой 2-й — село в Приаргунском районе Забайкальского края